Godawari ist der Name folgender Orte in Nepal:

 Godawari (Kailali), Stadt im Distrikt Kailali, Provinz Sudurpashchim
 Godawari (Lalitpur), Stadt im Distrikt Lalitpur, Provinz Nr. 3